Johnson Newlon Camden ist der Name folgender Personen:

* Johnson N. Camden (1828–1908), US-amerikanischer Politiker
 Johnson N. Camden junior (1865–1942), US-amerikanischer Politiker